Die südossetische Nationalhymne (ossetisch: Республикæ Хуссар Ирыстоны Паддзахадон Гимн, Respublikæ Hussar Iristony Paddzahadon Gimn) wurde am 5. Mai 1995 eingeführt.  Der Text wurde von Totras Kokajew (Тотраз Кокаев) geschrieben und die Melodie wurde von Felix Alborow (Феликс Алборов) komponiert.

Liedtext

Siehe auch 
 Liste der Nationalhymnen

Weblinks 
 Infoseite über die südossetische Nationalhymne (russisch)

Einzelnachweise 

Nationales Symbol (Südossetien)
Nationalhymne